'Мозякин:
 Мозякин, Андрей Сергеевич (род. 2001) — российский хоккеист.
 Мозякин, Сергей Валерьевич (род. 1981) — российский хоккеист.